Nigel Dawes (né le  à Winnipeg, province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé kazakh. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Nigel Dawes joue son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec le Ice de Kootenay. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004. À la fin de la saison 2003-2004, il joue quelques parties avec le Wolf Pack de Hartford de la Ligue américaine de hockey avant de retourner à Kootenay pour toute la saison 2004-2005. La saison suivante, il se joint au Wolf Pack, club-école des Rangers de New York, équipe qui l'avait sélectionné en 2003. Il joue ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey en 2006-2007, y jouant 8 rencontres.

Au cours de la saison 2008-2009, il passe aux mains des Coyotes de Phoenix dans un échange envoyant Derek Morris à New York en retour de lui, Dmitri Kalinine et Petr Prucha. Le , il signe un contrat de deux ans d'une valeur approximative de 1,7 million de dollars avec les Flames de Calgary.

Le , il est échangé avec Brent Sopel aux Canadiens de Montréal en retour de Ben Maxwell et un choix de quatrième ronde au Repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Warriors de Winnipeg || MMMHL || 36 || 55 || 41 || 96 || 74 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Ice de Kootenay || LHOu || 54 || 15 || 19 || 34 || 14 || 22 || 9 || 6 || 15 || 8
|-
|2002-2003 || Ice de Kootenay || LHOu || 72 || 47 || 45 || 92 || 54 || 11 || 4 || 8 || 12 || 6
|-
|2003-2004 || Ice de Kootenay || LHOu || 56 || 47 || 23 || 70 || 31 || 4 || 1 || 2 || 3 || 10 
|- 
|2003-2004 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Ice de Kootenay || LHOu || 63 || 50 || 26 || 76 || 30 || 12 || 5 || 10 || 15 || 5
|-
|2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 77 || 35 || 32 || 67 || 21 || 13 || 6 || 6 || 12 || 9
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 65 || 27 || 33 || 60 || 29 || 7 || 5 || 6 || 11 || 9
|-
|2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 20 || 14 || 20 || 34 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Rangers de New York || LNH || 61 || 14 || 15 || 29 || 10 || 10 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
|2008-2009 || Rangers de New York || LNH || 52 || 10 || 9 || 19 || 15 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Coyotes de Phoenix || LNH || 12 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Flames de Calgary || LNH || 66 || 14 || 18 || 32||  18 || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||0 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH || 47 || 27 || 17 || 44 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 19|| 14|| 14|| 28|| 7|| 20|| 14|| 8|| 22|| 8
|-
|2010-2011 || Canadiens de Montréal || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2011-2012 || Barys Astana || KHL || 52|| 16|| 16|| 32|| 34|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Barys Astana || KHL || 51|| 20|| 14|| 34|| 28|| 7|| 7|| 2|| 9|| 4
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 54|| 26|| 23|| 49|| 18|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 60|| 32|| 24|| 56|| 48|| 7|| 4|| 3|| 7|| 10
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL ||55 || 31 || 22 || 53 || 16 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL || 59 || 36 || 27 || 63 || 31 || 10 || 7 || 3 || 10 || 4
|-
| 2017-2018|| Barys Astana || KHL || 46|| 35 || 21 || 56 || 26 || -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2018-2019|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 60|| 28|| 41|| 69|| 12|| 8|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 59|| 20|| 30|| 50|| 13|| 5|| 0|| 1|| 1||2
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 47 || 23 || 20 || 43 || 10 || 14 || 3 || 3 || 6 || 0

|208|| 39 ||45 ||84 ||43 || 11 || 2 || 2 || 4 || 0

| 543 || 267 || 238 || 505 || 236 || 65|| 26 || 19 || 45 || 26

Au niveau international 

|-
| 2004 || align="left"| U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 6 || 5 || 11 || 10 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2005 || align="left"| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 4 || 6 || 6 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 7 || 4 || 4 || 8 || 4 || align="left"|
|-
| 2016 || align="left"| Kazakhstan || align="left"|Qualifications olympiques || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| du Groupe F
|-
| 2017 || align="left"| Kazakhstan || align="left"|Championnat du monde || 5 || 5 || 4 || 9 || 0 || align="left"| de la Division A

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 2002-2003 : nommé dans la  d'étoiles de l'association de l'Ouest
 2003-2004 et 2004-2005 : nommé dans la  d'étoiles de l'association de l'Ouest
Ligue américaine de hockey
2010-2011 : nommé dans la  d'étoiles

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan